

События 
 24 февраля — парламент Англии ордонансом объявил «рыцарские держания» собственностью лендлордов, платежи королю отменены, копигольд сохранён.
 5 мая — Карл сдался в плен шотландцам. Шотландцы выдали Карла англичанам, парламент выплатил им 400 тыс. фунтов (за военные расходы).
 Французскому маршалу Тюренну удалось соединиться с шведами и создать угрозу Австрии и Чехии. Мазарини вступил с Максимилианом в переговоры, закончившиеся сепаратным миром. Занятие Чехии шведской армией.
 Бремен становится вольным имперским городом.
 Издание в Молдавии Уложения, запрещающего свободный переход крестьян.
 Русское посольство в Могольскую империю не пропущено через Иран.
 Знакомство Никона с царём Алексеем Михайловичем, который поставил его архимандритом Новоспасского монастыря.
 Война индейцев с английскими колонистами в Мериленде.

Китай 
 Начало года — Народное ополчение и флот Чжэн Чжилуна нанесли жестокое поражение маньчжурам в Чжэцзяне и отбросили их за реку Цзяньтан. Осень — Маньчжуры вновь вторглись в Чжэцзян. Они переправились в истоках Цзяньтана, подступили к Шаосину и взяли его после 6-дневной осады. Покорение Чжэцзяна. Войско маньчжуров двинулось через горы в Фуцзянь. Победа при Яньпине. Минский князь бежал, а феодалы покорились маньчжурам. Маньчжуры заманили к себе Чжэн Чжилуна, арестовали и отправили в Пекин. Конец года — Разгром маньчжурами отрядов Хуан Даочжоу в Чжэцзяне.
 От Янцзы в Цзянси отступили части из войск Ли Цзычэна. Победа маньчжуров при Наньчане (северный Цзянси). Китайцы 2 месяца обороняли от маньчжуров Ганьчжоу. Маньчжуры взяли город и вырезали до 100 тыс. чел. Затем они вступили в Гуандун (где два минских князя вели междоусобную войну).
 Повстанцы из армий Ли Цзычэна и других отрядов соединились в Южном Хубэе с частями правительственных войск, местными формированиями, ополченцами и воинами племени мань. Ли Го собрал 200-тысячное войско («13 дивизий»), успешно защищавшее подступы к Хунани.
 Вторжение маньчжуров в Сычуань. Неудача попыток маньчжуров нанести удар повстанцам из Шэньси. Но вскоре им удалось ворваться в Сычуань. Убит Чжан Сяньчжун (январь 1647 г). Его войско оттеснено на юг, повстанцы вошли в Гуйчжоу и Юньнань, где создали своё государство. Борьба народного ополчения и флота против маньчжуров в Чжэцзяне. Ли Динго соединился на юге с минскими войсками.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1646 году
 1 июля — Лейбниц, Готфрид Вильгельм, немецкий философ, математик и учёный-энциклопедист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1646 году

См. также

Примечания